Krchleby est un toponyme qui peut désigner :

Krchleby, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Krchleby, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Krchleby, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Krchleby, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie